Luis Xavier Cavazos Sanz (México D. F., 12 de diciembre de 1963) es un actor mexicano-español de televisión, teatro y cine. También es abogado especializado en propiedad intelectual.

Biografía 

Nació en la Ciudad de México y es hijo de la gran cantante y actriz gallega de cine y teatro Rosario Durcál. Su origen es aristócrata; es nieto de la pianista Tilka Rey y el Capitán General Luis Sanz Rey, así como del I marqués de San Juan de Puerto Rico y Grande de España, Don José Laureano Sanz y Posse, gobernador de Puerto Rico y Senador vitalicio de la Corona Española, quien es su tatarabuelo en línea directa. Inició su carrera artística como actor infantil en varios programas de televisión, en el canal cinco de la televisión mexicana, cuando tenía tan sólo cinco años de edad.
Siendo niño, viaja a España, donde alterna sus estudios escolares con actividades artísticas estudiando música y solfeo. Debuta como actor infantil en El Misterio de la Nube Roja, en los teatros de la Zarzuela y Fuencarral de Madrid, España.

En los años 80 regresa a México con el propósito de continuar sus estudios universitarios y su carrera artística. Estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana, además de Filosofía y Letras en la Complutense de Madrid, España; también tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Castilla La Mancha.
En 1985 debuta en la telenovela Tú o nadie, con el papel de 'Humberto Plasencia', le sigue Angélica y De pura sangre, para la cual encarnó a 'Felipe Alvarado', su primer papel estelar.

Posteriormente participa en la telenovelas Herencia maldita y Victoria. Coprotagonizó Yo compro esa mujer como 'Miguel de Marín' papel por el que volvió a ser reconocido su trabajo como actor.
Le sigue la telenovela Triángulo en el papel estelar de 'Máximo Alponte'. En El vuelo del águila dio vida al 'Emperador de Austria, Francisco José I' y en Caminos cruzados interpreta a 'Leoncio Salazar'.
Más tarde estelariza La antorcha encendida en la que da vida a 'Felipe Gómez Crespo' siguiéndole a ésta Pueblo chico, infierno grande, El secreto de Alejandra y El privilegio de amar.
Poco después protagoniza la telenovela Siempre te amaré con gran éxito, a la que le siguen las telenovelas María Belén, Amor real, Piel de otoño y Heridas de amor.

Recientemente ha realizado actuaciones especiales en La fea más bella, Destilando amor, Amar sin límites y Querida enemiga.
En 2009 se integra al elenco de la telenovela juvenil Atrévete a soñar, y en 2011 graba Amar de nuevo para Imagina US. En el 2012 encarna a Gerardo Altamirano en Rosa Diamante, melodrama de Telemundo, y el mismo año se integra a la producción de Amores verdaderos en Televisa.

Está casado desde 1996 y tiene dos hijos.

Programas 
La rosa de Guadalupe
 La fuerza del corazón - Ernesto (2008)
 Una trampa profunda - Gilberto (2010)
 La casa chica - Ramón (2010)
 Amigovios - Julio (2011)
 Volar un papalote - Ricardo (2011)
 El amor como lo veo yo - José (2012)
 En el paraíso - Nelson (2013)
 Hermosa Luna - Marcelo (2014)
 La última y nos vamos - Cristóbal (2015)
 La llamada - Jorge (2015)
 Un castillo de amor - Braulio (2016)
 La moneda que sobra - Octavio (2016)
 El prometido - Francisco (2017)
 Un raite a tu corazón - Esteban (2018)
 Brilla como el oro - Evaristo (2019)
 El Hijo Natural - Emiliano (2020)
Como dice el dicho
 Nada mejor en la vida... (2011)
 Quien calla otorga...: Segunda parte (2011)
 Cuando el tecolote canta (2012) ... Luis
 A la herradura que suena... (2013) ... Pablo Velarde
 La desconfianza y el amor... (2015) ... Gilberto
 A Dios rogando y con el mazo dando... (2016) ... Germán
 La cruz en los pechos y el diablo en los hechos... (2016) ... Samuel
 Amigo reconciliado, enemigo agazapado... (2017)
 Verdadero hermano el que te presta una mano... (2017)
 Más vale amigo en la plaza que dinero en el arca... (2018)
 De airado a loco, va muy poco... (2018)

Películas 
 Mecánica mexicana
 Muralla de tinieblas
 Los jóvenes amantes
 La risa trabajando
 Un ángel para los diablillos
 Carrera Contra La Muerte
 Señoritas a disgusto
 Niños asesinos

Telenovelas 
 Esta historias me suena (2022) .... Ernesto 
 Amor dividido (2022) .... Silvio
 Te doy la vida (2020) - Licenciado Rodolfo Abreu
 La Doña (2020) - Manuel Padilla
Ringo (2019) - Patrocinador de box 
 La taxista (2018) - Demetrio Campomanes
 Sin miedo a la verdad (2018) - Señor Secretario 
 Tenias que ser tu (2018) - Padre de Simona
 Por amar sin ley (2018) - Mauricio Gutiérrez
 En tierras salvajes (2017) - Rodolfo Escamilla
 La doble vida de Estela Carrillo (2017) - Soto
 Que te perdone Dios (2015) - Actuación Especial
 La sombra del pasado (2014-2015) - Humberto Zapata
 Mi corazón es tuyo (2014) - Esteban
 Lo que la vida me robó (2013-2014) - Joaquín Aréchiga 
 Amores verdaderos (2012-2013) - Milton Pavia 
 Rosa diamante (2012) - Gerardo Altamirano
 Amar de nuevo (2011) - Severino
 Una familia con suerte (2011) - Cristian Velázquez
 Llena de amor (2010) - Licenciado
 Atrevete a soñar (2009-10) - Guillermo Novoa
 Querida enemiga (2008) - Jaime Armendáriz
 Palabra de mujer (2008) - Doctor 
 Destilando amor (2007) - Doctor
 Amar sin límites (2007) - Julio Corzo
 Heridas de amor (2006) - Roman Álvarez
 La fea más bella (2006) - Gerardo
 Piel de otoño (2005) - Jordi Sampeiro
 Amor real (2003) - José María de Icaza
 De pocas, pocas pulgas (2003)
 Así son ellas (2003) - Actuación Especial
 ¡Vivan los niños! (2002-2003) - Rúben Valderrama
 María Belén (2001) - Antonio Sanz 
 Carita de ángel (2000-2001) - Dr. Altamirano
 Siempre te amaré (2000) - Francisco Reyes 
 Serafín (1999) - David 
 El privilegio de amar (1998-1999) - Alberto Souza 
 El secreto de Alejandra (1997) - Víctor
 Pueblo chico, infierno grande (1997) - Antonio Serna
 La antorcha encendida (1996) - Felipe Gómez Crespo †
 Caminos cruzados (1995) - Leoncio
 El vuelo del águila (1994) - Francisco José I de Austria
 Triángulo (1992) - Max Alponte
 Yo compro esa mujer (1990) - Miguel de Marin 
 Victoria (1987) - Mario Moguel Oliva
 Herencia maldita (1986) - Phillipe
 De pura sangre (1986) - Felipe
 Tú o nadie (1985) - Humberto
 Angélica (1985) - Jóse Luis
 La traición (1984)  
 Bodas de odio (1984) - Felipe

Premios y nominaciones

Premios TVyNovelas 

DIOSAS DE PLATA. Cine

1989 Mejor actor                          Señoritas a Disgusto     Nominado

Referencias

Enlaces externos 
 

Nacidos en Ciudad de México
Actores de televisión de México